Stomoplo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Stomoplo (vik), Burgas, 
 Stomoplo (lagun), Burgas, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar